Pahemnetjer est un nom porté au Nouvel Empire par différentes personnalités de la .

 Pahemnetjer, grand prêtre de Ptah sous  ;
 Pahemnetjer, grand prêtre de Ptah sous .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité